5 miejscowości w Polsce: 
 Wygiełzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Wygiełzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice 
 Wygiełzów – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice 
 Wygiełzów – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze 
 Wygiełzów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska
 Wygiełzów – część Dąbrowy Górniczej